San Borja kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 San Borja (ort), Beni,

Peru 

 San Borja (distrikt), Lima, Lima, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar